Рузайкин, Геля (Энгельс) Иванович (Родился 16 сентября 1935 года) — российский журналист, специализирующийся на публикациях в сфере информационных технологий, научный редактор журнала «Мир ПК».

Биография 
Окончил Механико-математический факультет МГУ, кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика» (1958 год), дипломная работа по теории информации. Заместитель директора РИВЦ по научной работе. Имеет более 80 научных работ, среди них четыре книги. Член Российской ассоциации электронных библиотек, член экспертного совета «Премия Рунета», автор многочисленных рецензий и аннотаций к изданиям ИТ-тематики, постоянный активный участник различных тематических выставок, конференций и семинаров.

Интересные факты 
 Именем «Геля Иванович Рузайкин» названа одна из звёзд созвездия Стрелец — IS122-905

Примечания

Ссылки 
 Профиль на rocid.ru
 Геля Иванович на RUIT-тусовке

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Персоналии:Рунет
Редакторы СССР
Редакторы России